La Déposition (Deposizione), peinture à l'huile de Jacopo Pontormo réalisée entre 1526 et 1528 ;
 La Déposition (The Deposition), douxième épisode de la saison 4 de The Office diffusé en 2007.

Voir aussi